Mathilde, Matilde eller Matilda er et pigenavn, der benyttes i flere sammenhænge:
 Mathilde – et pigenavn
 Mathilde af Belgien
 Mathilde (musiker) – den ene halvdel af Lasse & Mathilde
 Mathilde (forlag) – et dansk forlag
 Matilda Boson – en svensk håndboldspiller
 Matilda af England – herskede kortvarigt over England i 1141
 Matilde Camus – en spansk digter
 253 Mathilde – en småplanet
 Matilde (kakaomælk) – et varemærke for en serie af kakaomælk- og milkshakedrikke produceret af mejerivirksomheden Arla
 Matilda (film) – en amerikansk familiefilm fra 1996
 Matilda (film fra 2017) – en russisk spillefilm fra 2017 af Aleksej Utjitel
 Matilda (kampvogn) – en britisk kampvogn fra 2. verdenskrig